The Crestfallen е EP албум на британската дуум метъл група Anathema от 1992 година. Преиздаден е през 2001 г. заедно с Pentecost III на един диск.

Състав 
 Даниъл Кавана – китара
 Винсънт Кавана – китара
 Джон Дъглас – барабани
 Дънкан Патерсън – бас
 Дарън Уайт – вокали

Песни

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт

Музикални албуми от 1992 година
Албуми на Анатема